2 miejscowości w Polsce: 
 Brożec – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Strzelin 
 Brożec – wieś w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Walce